Hans Prescher ist der Name folgender Personen:

* Hans Prescher (Geologe) (1926–1996), deutscher Geologe und Museumsdirektor
 Hans Prescher (Produzent) (1930–2020), deutscher Filmproduzent und Fernsehredakteur